«Gloria al Bravo Pueblo» («Слава сміливому народу») — національний гімн Венесуели, затверджений президентом Антоніо Ґусманом Бланко 25 травня 1881 року. Вірші написані лікарем і журналістом Вісенте Саліасом в 1810 році. Незабаром композитор Хуан Хосе Ландаета написав до цих віршів музику, але обидва автори загинули після придушення іспанцями Першої республіки. Проте вже з 1840 року мелодія знайшла популярність як «Венесуельська Марсельєза» (La Marsellesa Venezolana), через схожість із французьким гімном.

Текст 
Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.

Gloria al bravo pueblo
Que el yugo lanzó,
La Ley respetando
La virtud y honor.

¡Abajo Cadenas!
¡Abajo Cadenas!
Gritaba el Señor;
Gritaba el Señor.
Y el pobre en su choza,
Libertad pidió.
A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó;

A este santo nombre,
A este santo nombre
Tembló de pavor,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó,
El vil egoismo
Que otra vez triunfó.

Gritemos con brío:
Muera la opresión!
Compatriotas fieles,
La fuerza es la unión.
Y desde el Empíreo,
El supremo Autor,
Un sublime aliento
Al pueblo infundió.

Unida con lazos
Que el cielo formó,
La América toda
Existe en Nación.
Y si el despotismo
Levanta la voz,
Seguid el ejemplo
Que Caracas dio.

Див. також 
 Герб Венесуели
 Прапор Венесуели
 Гімни Венесуели

Посилання 

 Venezuela: Gloria al Bravo Pueblo - Audio of the national anthem of Venezuela, with information and lyrics 
 Gloria al Bravo Pueblo (short version 1987) - Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
 Gloria al Bravo Pueblo - Presidential Honor Guard Band 
 Gloria al Bravo Pueblo (ceremony version) by Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
 Gloria al Bravo Pueblo by Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 

Національні символи Венесуели
Венесуела
Венесуела
Музика Венесуели